

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Claude Eymard-Duvernay, (1929-2015), homme politique français ;
 Joseph Eymard-Duvernay, (1816-1888), homme politique français.

Homonymie de patronyme